Бо́рна Ба́ришич (; ) — хорватский футболист, защитник шотландского клуба «Рейнджерс» и сборной Хорватии.

Ранние годы 
Борна Баришич родился 10 ноября 1992 года в хорватском Осиеке в исторической области Славония в семье боснийских хорватов. Его отец Стипе Баришич родом из , в то время как его мать Верика (урождённая Токич) родом из . 

В 2003 году стал заниматься в молодёжной академии местного футбольного клуба. Не сумев пробиться в основную команду, покинул клуб.

Клубная карьера 
В 2012 году пополнил состав команды «». По прошествии одного сезона вернулся в «Осиек». 12 июля 2013 года дебютировал в чемпионате Хорватии, выйдя в основном составе в гостевом поединке против загребского «Динамо» (1:3). 4 апреля 2014 года забил свой первый гол на высшем уровне, принеся команде победу в самой концовке гостевого матча против «Локомотивы». В сезоне 2014/2015 сыграл в 28 матчах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

В июле 2015 года стал игроком загребского «Динамо», подписав пятилетний контракт. Успев сыграть лишь один матч в лиге (гостевой с «Осиеком») в середине августа был отдан в аренду «Локомотиве», где сыграл в 19 матчах и отдал две результативные передачи. 

Летом 2016 года вернулся в «Осиек», где стал капитаном команды. 23 июля 2016 года сыграл свой первый матч после возвращения, в котором клуб одержал победу над «Интером» (2:0). В сезоне 2016/2017 провёл 32 матча в чемпионате, забил один гол и отдал семь результативных передач. По результатам сезона «Осиек» занял 4-е место, добившись самого высокого результата в чемпионате за десятилетие.

Летом 2017 года привлёк внимание киевского «Динамо», и договорился с клубом о личных условиях. Однако позднее «киевляне» остановили свой выбор на игроке загребского «Динамо» Йосипе Пивариче. 11 августа в интервью  Баришич публично обвинил «Динамо» в саботаже трансфера.

В отборочном матче Лиги Европы 2017/18 забил пенальти в гостевом матче против «ПСВ» (1:0). В сезоне 2017/2018 провёл 22 матча в чемпионате, забил один гол и отдал четыре голевые передачи, а «Осиек» вновь занял четвёртое место.

7 августа 2018 года подписал четырёхлетний контракт с шотландским «Рейнджерс». 29 декабря 2019 года отдал две результативные передачи  в матче против «Селтика» (2:1), принеся команде первую победу на «Селтик Парк» с 2010 года. 30 января 2020 года продлил контракт с клубом до 2024 года.

18 февраля 2021 года, в своём сотом матче за клуб, оформил дубль с пенальти в выездном матче против «Антверпена» (4:3) в 1/16 финала Лиги Европы.

Карьера в сборной 
11 января 2017 года дебютировал за сборную Хорватии в товарищеском матче против Чили. В мае 2018 года вошёл в предварительный состав сборной (32 игрока) на чемпионат мира в России, но в итоге в самом мировом первенстве участия не принял.

21 марта 2019 года забил свой дебютный гол за сборную в домашнем матче отборочного раунда Евро-2020 против Азербайджана, завершившемся со счётом 2:1. К концу квалификации ему удалось закрепиться в стартовом составе национальной команды.

Достижения

Командные 
 «Динамо (Загреб)»
 Чемпион Хорватии (1): 2015/16

 «Рейнджерс»
 Чемпион Шотландии (1): 2020/21
 Обладатель Кубка Шотландии (1): 2021/22

 Сборная Хорватии
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 2022

Личные 
 Входит в символическую сборную года чемпионата Хорватии (1): 2017
 Входит в символическую сборную года чемпионата Шотландии (1): 2021
 Входит в символическую сборную сезона Лиги Европы УЕФА (1): 2020/21

Статистика выступлений

Клубная статистика

Статистика за сборную

Список матчей за сборную 

Итого: 29 матчей / 1 гол; 14 побед, 8 ничьих, 7 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на hrnogomet.com

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Осиек»
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Локомотива»
Игроки ФК «Рейнджерс»